Himeshima – isola del Giappone
 Himeshima – villaggio del Giappone che sorge sull'isola omonima